est le nom de plusieurs formations politiques de Catalogne :
Solidaritat Catalana, une coalition formée en 1906 ;
Solidaritat Catalana, un parti catalan conservateur fondé en 1980.